MDLC ( или Motorola Data Link Communication) — протокол, базирующийся на 7-уровневой модели OSI, опубликованной Международной организацией по стандартизации в 1978 г, который компания Motorola специально адаптировала для систем SCADA и передачи данных по радиоканалу. На сегодняшний день это единственный протокол для радиоканала, в котором реализованы все семь рекомендованных уровней. Благодаря этому каждый контроллер может передавать данные как самостоятельно, так и служить коммуникационным узлом для ретрансляции данных от других RTU.

Применение 

Применяется в контроллерах MOSCAD, MOSCAD-L, MOSCAD-M, ACE3600, ACE1000 компании Motorola.

Преимущества 

Некоторые свойства и преимущества протокола MDLC, предоставляемые пользователю:

Загрузка приложения — позволяет системным инженерам, используя специализированный пакет программ ToolBox, предназначенный для разработки, поддержки и модификации приложений контроллеров RTU, осуществлять загрузку программ через протокол MDLC от и к любому RTU, находящемуся в пространстве MDLC.

Переменная длина пакета — протокол MDLC позволяет MOSCAD RTU передавать данные, используя наиболее эффективный метод для данного конкретного случая как между контроллерами, так и контроллером и центром(и).

Передача файлов — протокол MDLC позволяет загружать и выгружать данные любого типа в произвольном формате.

Короткие сообщения — протокол MDLC поддерживает эффективный метод передачи коротких сообщений (bursts).

Удалённая диагностика — протокол MDLC предоставляет возможность диагностирования любого RTU, входящего в пространство MDLC сети, его программных и аппаратных средств как локально, так и удаленно.

Удалённая калибровка — протокол MDLC дает возможность калибровки аналоговых входов во всех RTU сети с любого места, через любой RTU или из центра.

Соединение RTU—RTU — протокол MDLC поддерживает непосредственную передачу базы данных, локального состояния и измерений от одного RTU сети другому. Соединение может быть осуществлено напрямую или путём ретрансляции пакетов через любое число коммуникационных узлов, которыми являются такие же RTU.

Процесс отладки — протокол MDLC позволяет удалённо наблюдать за работой локального приложения и осуществлять его отладку, и, если необходимо, локальный процесс конкретного RTU может быть изменён без нарушения работы системы в целом.

Журнал ошибок — необычные или случайные события, записанные в локальный журнал ошибок удаленного RTU, могут быть впоследствии считаны через сеть MDLC для анализа.

Исправление ошибок — протокол MDLC защищён 32-разрядным циклическим избыточным кодом (CRC) с механизмом подтверждения. Как только обнаруживается ошибка при приёме, принимающее RTU запрашивает только ту часть информации сообщения, которая содержит ошибку или отсутствует, вместо всего сообщения. Для того, чтобы сэкономить процессорное время на вычисление CRC, данная операция выполняется аппаратно.

Статистические данные — протокол MDLC дает возможность локально или удалённо получать статистические данные работы, событий, параметров и процессов любого выбранного RTU.

Различные среды коммуникаций — протокол MDLC позволяет эффективно комбинировать в рамках одной сети различные среды коммуникаций, такие как радио, проводные линии, радиорелейные каналы связи, оптоволокно, что в целом позволяет оптимизировать работу системы.

Сохранил и передал дальше — благодаря протоколу MDLC каждое RTU в системе MOSCAD может выступать как ретранслятор пакетов данных (узлом в сети пространства MDLC). Такие RTU могут осуществлять функцию «сохранил и передал дальше», используя как один физический канал связи для приема и передачи, так и разные.

Множественность центров — протокол MDLC поддерживает коммуникационные сети с любым количеством диспетчерских центров, находящихся в любой иерархической структуре. Такие центры могут быть подключены к сети через любое RTU системы.

Достоверность данных — протокол MDLC обеспечивает подтверждение принятой информации на всех уровнях передачи данных: узел — узел (во время ретрансляции) и отправитель — получатель, как между RTU, так RTU и диспетчерским центром.

Многочисленность физических портов — протокол MDLC поддерживает несколько физических портов (RS232, радио и т. д.) в одном RTU, позволяя ему одновременно осуществлять связь более чем через один порт. В центральном процессоре контроллера RTU для этих целей можно задействовать все три порта.

Многочисленность логических соединений — протокол MDLC позволяет одновременно осуществлять соединение по одному коммуникационному порту различным логическим сеансам (центр — RTU и RTU — RTU). Сеансы передают информацию по разным логическим каналам и не прерывают друг друга.

Множественная адресация — протокол MDLC поддерживает: индивидуальную адресацию контроллера RTU, системную адресацию для широковещательных сообщений определенных RTU, общую адресацию ко всем RTU и запасную адресацию для будущего использования.

Многозадачность — протокол MDLC поддерживает работу нескольких задач (локальные процессы и связь) без прерывания нормальной работы контроллера RTU, то есть локального процесса и процессами управления другими RTU системы.

Эмуляция протоколов — протокол MDLC позволяет эмулировать протоколы других систем SCADA. Это даёт возможность использовать его для совместной работы с другими системами SCADA, используя шлюзы и маршрутизаторы для соединения с различными средами передачи данных.

Использование радио — протокол MDLC поддерживает использование широкого разнообразия высокочастотных радиоканалов, включая обычное (конвенциональное) радио (УКВ, ДМВ, 800 МГц и 900 МГц) и транкинговое (800 МГц и 900 МГц). Возможна любая комбинация этих и других каналов связи в одной сети передачи данных, при этом скорость передачи данных по каждому каналу связи может быть различной.

Временны́е метки — протокол MDLC подходит для автоматизированных систем электроснабжения, в которых требуется временна́я синхронизация (контроллеров, событий, передачи данных и центра) с точностью до 1 мс.

Таким образом, система MOSCAD способна не только использовать имеющиеся каналы связи, но и предоставлять их другим системам. Это свойство MOSCAD является одним из основных преимуществ перед другими системами SCADA. Используя именно это свойство, оказалось возможным к уже работающей системе MOSCAD добавить систему обнаружения утечек Sherlog Security Pipelines без нарушения работы первой.

Сетевые протоколы